Робледо-дель-Масо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 136,71 км². Население — 371 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 115 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Муниципалитеты Толедо